Rosenhauer ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans Rosenhauer (* 1928), deutscher Hörspielregisseur
 Moritz Heinrich Rosenhauer (1803–1888), deutscher evangelischer Pfarrer und Politiker
 Theodor Rosenhauer (1901–1996), deutscher Maler
 Wilhelm Gottlieb Rosenhauer (1813–1881), deutscher Zoologe